powiat brasławski (I Rzeczpospolita) – powiat województwa wileńskiego I Rzeczypospolitej
 powiat brasławski (II Rzeczpospolita) – powiat województwa wileńskiego II Rzeczypospolitej